(ur. 11 sierpnia 2001 w Malezji) – japońska tenisistka pochodzenia malezyjskiego.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w siedmiu singlowych i sześciu deblowych turniejach rangi ITF. 21 listopada 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 104. pozycję, natomiast 29 sierpnia 2022 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 178. miejsce.

W zawodach cyklu WTA 125 Japonka osiągnęła jeden finał w grze podwójnej.

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Japońskie tenisistki
Urodzeni w 2001